Příjmení Malik nosí více významných osobností:

 Jakov Alexandrovič Malik (1906–1980) – sovětský diplomat
 Sakshi Maliková (* 1992) – indická zápasnice a olympionička
 Vinzenz Malik (1854–1924) – rakouský politik německé národnosti z Moravy
 Zayn Malik (* 1993) – anglický zpěvák a skladatel

Podobná jména 
 Malík
 Malika

Externí odkazy